Józef Tarłowski (1931-2006), grafik
 Kazimierz Tarłowski, tenisista